Na końcu świata (ang. World's End) – brytyjski serial obyczajowy stworzony przez Danny'ego Springa i Diane Whitley. Wyprodukowana przez BBC i Albert+ sustainable.

Premiera serialu odbyła się w Wielkiej Brytanii 26 marca 2015 na brytyjskim kanale CBBC. W Polsce serial zadebiutował 12 października 2015 na antenie teleTOON+.

Opis fabuły 
Serial opisuje historię sześciorga nastolatków: braci bliźniaków – Noah i Luke'a, Cat, Gai, AJ'a oraz Slima, którzy wywodzą się z różnych rodzin i środowisk. Bohaterowie wraz z rodzicami zostają sprowadzeni do starego zamku położonego w małej wiosce „na końcu świata”, w której znajduje się centrum badań obrony sił zbrojnych. Nastolatkowie, pomimo tego, że wiele ich różni, muszą zjednoczyć siły, aby odkryć tajemnicę jaką skrywa zamek i jego lokatorzy.

Obsada

Główni 
 Amy Robbins jako profesor Stephanie Morelle, matka Noah i Luke'a
 Carlos Esparza jako Luke Morelle, brat bliźniak Noah
 Marco Esparza jako Noah Morelle, brat bliźniak Luke'a
 Kazia Pelka jako Lena Winters, właścicielka zamku "Na końcu świata" oraz matka Lexy
 Sophia Carr Gomm jako Lexy Winters, córka Leny
 Adam Astill jako Marcus Roberts, oficer oraz ojciec Gai
 Pearl Appleby jako Gaia Roberts, córka Marcusa
 Vahid Gold jako AJ Javadi
 Sam Glen jako Slim Butt
 Jade Johnson jako Cat Shape
 Andois Anthony jako Adam Javadi Sr., ojciec AJ'a oraz instruktor fitnessu
 Paul Warriner jako Duncan Morelle, tajemniczy ojciec Noah i Luke'a
 Daymon Britton jako Casey Winters, główna antagonistka

Pozostali 
 Jenni Keenan Green jako Moira Campbell, właścicielka kafejki Moiry
 Lorn Macdonald jako Gregor Campbell, syn Moiri
 Erin Armstrong jako Mackenzie, dziewczyna AJ'a oraz najlepsza przyjaciółka Skink
 Corrine Shane jako Skink Cullen, najlepsza przyjaciółka Mackenzie

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – Master Film
Reżyseria: Andrzej Chudy
Dialogi polskie: Elżbieta Kowalska
Tłumaczenie: Agnieszka Ciecierska
Dźwięk: Karol Piwowarski
Montaż: Paweł Siwiec
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska
Wystąpili:
 Piotr Bajtlik – Luke
 Waldemar Barwiński – Noah
 Marek Molak – Slim
 Bartosz Wesołowski – AJ
 Julia Kołakowska-Bytner – Gaia
 Dominika Łakomska – Cat
W pozostałych rolach:
 Kamila Boruta – Mackenzie
 Izabella Bukowska – Stephanie
 Julia Chatys – Skink
 Marta Dobecka – Lexy
 Mikołaj Klimek – Marcus
 Katarzyna Kozak – Lena
 Andrzej Chudy – major Adam Javadi Sr
 Kajetan Lewandowski – Gregor Campbell
 Tomasz Bednarek – Duncan Morelle
 Agnieszka Kunikowska – Moira Campbell
 Wojciech Chorąży
i inni

Lektor: Piotr Balazs

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2015